André Luiz (espírito), suposto coautor espiritual de várias obras psicografadas por Chico Xavier
André Luís Garcia, zagueiro brasileiro 
André Luiz Moreira, meio-campista brasileiro

Desambiguações de antropônimos